Стамбульская футбольная лига 1936/1937 () — 33-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 25 октября 1936 года и закончился 28 февраля 1937 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1936/37
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1936 году
Спорт в Турции в 1937 году